Morkel peut désigner :
 Boy Morkel (1885-1955), joueur sud-africain de rugby à XV ; 
 Dougie Morkel (1885-1950, joueur sud-africain de rugby à XV ; 
 Gerald Morkel (1941-2018), homme politique sud-africain ;
 Gerhard Morkel (1888-1963), joueur sud-africain de rugby à XV ; 
 Jacky Morkel (1890-1916), joueur sud-africain de rugby à XV.